Каріна Капур (, ;  , Мумбаї) — індійська кіноакторка.

Життєпис 
Карина — представник четвертого покоління одного з найвпливовіших кланів Болівуду — сім'ї Капурів. Вона правнучка Прітхвіраджа Капура, внучка великого режисера й актора, «короля індійського кіно» Раджа Капура, дочка Рандхіра Капура та актриси Бабіти. Її сестра Карішма Капур також актриса.

З 2007 року має романтичні стосунки з Індійським актором Саїфом Алі Кханом.

Кінокар'єра 
Карина — друга, вслід за рідною сестрою Карішмою, жінка у родині Капурів, яка стала кіноактрисою. Її другий фільм Mujhe Kucch Kehna Hai привів її до успіху та величезним зборам і прославив Карину.

Цікаві факти 
 Улюблений автомобіль: Міцубісі Lancer
 Улюблені страви: китайські, італійські і тайські
 Любить проводити час: на Гоа та у Лондоні
 Улюблений актор: Радж Капур
 Улюблені партнери у зйомках фільмів: Шахрукх Кхан, Рітік Рошан, Абхішек Баччан
 Улюблений одяг: джинси і футболка
 Улюблений колір: чорний і червоний
 Улюблений спорт: плавання

Фільмографія

Посилання 
 Карина Капур на сайті «Кінопошук» 
 Біографія Карини Капур 
 Карина Капур на сайті «My-hit»
 Офіційний сайт Карини Капур 

Індійські кіноакторки
Уродженці Мумбаї
Індійські акторки озвучування
Кіноакторки мовою гінді